MFI steht für:
 Magnetfeld-Imaging, nebenwirkungsfreie medizinische Untersuchungsmethode, bei der funktionale Bilder des Herzens dargestellt werden
 Monetäre Finanzinstitute, engl. monetary financial institutions
 Malmö Flygindustri, ehemaliger schwedischer Flugzeughersteller
 Mikrofinanzinstitut
 MFI (Zeitschrift), deutschsprachige Modellflugzeitschrift („Modellflug International“)
 Melt Flow Index, siehe Schmelzflussindex
 Money Flow Index, Indikator der technischen Analyse von Kurswerten
 Marshfield Municipal Airport (Wisconsin) (IATA-Code), Flughafen in Marshfield (Wisconsin), Wisconsin

MFi steht für:
 Made for iPod, von der Firma Apple initiiertes Programm für Entwickler zur Lizenzierung von Zubehör für iOS-Geräte

mfi steht für:
 mfi Management für Immobilien, ehemaliger Name von Unibail-Rodamco Germany, Betreiber von Einkaufszentren in Deutschland
 Wandala (ISO-639-3-Code), tschadische Sprache im Kamerun und in Nigeria

MFI